Епархия Порт-Берже́ () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе  (Порт-Берже) на Мадагаскаре. Епархия Порт-Берже входит в митрополию Анцирананы.

История 
18 октября 1993 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Venerabiles Fratres, которой учредил епархию Порт-Берже, выделив её из епархии Махадзанги.

Ординарии епархии  
 епископ Арман Тоаси (18 октября 1993 – 15 декабря 2013);
 епископ Жорж Варки Путхиякулангара M.E.P. (15 декабря 2013 – настоящее время).

Статистика 
На конец 2004 года из  человека, проживающего на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 2,0% от общего числа населения епархии.

|-
| 1999 || 13 969 || 460 248 || 3,0 || 11 || 8 || 3 || 1269 ||  || 3 || 22 || 3
|-
| 2000 || 7 739 || 435 822 || 1,8 || 14 || 10 || 4 || 552 ||  || 5 || 23 || 3
|-
| 2001 || 9 890 || 460 812 || 2,1 || 12 || 8 || 4 || 824 ||  || 5 || 24 || 4
|-
| 2002 || 9 904 || 461 500 || 2,1 || 12 || 8 || 4 || 825 ||  || 8 || 30 || 4
|-
| 2003 || 9 841 || 473 040 || 2,1 || 14 || 10 || 4 || 702 ||  || 8 || 37 || 4
|-
| 2004 || 10 400 || 518 451 || 2,0 || 16 || 12 || 4 || 650 ||  || 8 || 35 || 4
|}

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Venerabiles Fratres

Ссылки 
 Информация 

 Католические епархии Мадагаскара